Blues
 Blues (álbum) - coletânea do guitarrista Jimi Hendrix, lançado pela MCA Records em 26 de Abril de 1994
 Blues (time de rugby) - time profissional de rugby da Nova Zelândia franqueado ao Super 14 fundado em 1996

Desambiguação